L'Open d'Égypte féminin de squash 2020 ou Egyptian Squash Open 2020 est l'édition 2020 de l'Open d'Égypte de squash dont les phases finales se déroulent sur un cours vitré devant les Pyramide de Khéops du 10 au . 

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec  dont une wild card, Salma Eltayeb, et  dont les  8 têtes de série qualifiées directement pour le deuxième tour.

Lors du  tour, les sœurs Gilis provoquent l'exploit avec la victoire de Nele Gilis sur Amanda Sobhy et la victoire de Tinne Gilis sur Tesni Evans. Farida Mohamed élimine pour sa part la  joueuse mondiale Sarah-Jane Perry.

Quatre joueuses égyptiennes se disputent les demi-finales comme pour l'édition masculine. En finale, la championne du monde Nour El Sherbini bat la  mondiale Nouran Gohar et est assurée de reprendre la place de  au classement de novembre.

Dotation et points 
La dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Égypte masculin de squash 2020
 Saison 2020-2021 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2020
Sport en Égypte en 2020
PSA World Series 2020
Sport en octobre 2020